Allouez ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allouez (Michigan), im Keweenaw County
 Allouez (Brown County, Wisconsin)
 Allouez (Douglas County, Wisconsin)
 Alluez Township, Michigan

Personen:
 Claude-Jean Allouez (1622–1689), französischer Jesuiten-Missionar und Entdecker in Nordamerika

Sonstiges:
 Alluez Bay, Bay am Lake Superior in Wisconsin
 Allouez Park (Michigan), Park im Berrien County
 Allouez Park (Wisconsin), Park im Brown County